Marigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marigné, kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 Marigné-Laillé, kommun i departementet Sarthe, 
 Marigné-Peuton, kommun i departementet Mayenne,